

Lokalizacje

Austria 
 Biberbach – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten

Niemcy 
 Biberbach – dzielnica Beilngries
 Biberbach – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Augsburg
 Biberbach – rzeka, dopływ Dunaju
 Biberbach – rzeka, dopływ Menu
 Biberbach – rzeka, dopływ Schmutter

Zobacz też 
 Biberach
 Bieberbach